Rusiłów (obwód lwowski)
 Rusiłów (obwód tarnopolski)